Coalizione Civica – coalizione di partiti politici argentini
Coalizione Civica – coalizione di partiti politici polacchi
Coalizione Civica ARI – partito politico argentino